Sarmiento peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Sarmiento, ville du sud de l'Argentine, dans le département homonyme, dans la province de Chubut ;
 Sarmiento, localité inhabitée de la province de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud ;
 Département de Sarmiento (Chubut) ;
 Département de Sarmiento (San Juan) ;
 Département de Sarmiento (Santiago del Estero) ;
 Capitán Sarmiento, arrondissement de Buenos Aires.

Chili 
 Lac Sarmiento, lac de la Patagonie situé dans le parc national Torres del Paine, au Chili () ;
 Mont Sarmiento, sommet chilien de la cordillère Darwin en Patagonie ;
 Cordillère Sarmiento, cordillère en Patagonie ;
 Canal Sarmiento, canal en Patagonie.

Patronymes 
 Cayetano Sarmiento, coureur cycliste colombien ;
 Daniel Sarmiento, handballeur espagnol ;
 Domingo Faustino Sarmiento, homme politique et écrivain argentin, président de la République argentine du  au  ;
 García Sarmiento de Sotomayor (1595-1659), vice-roi de la Nouvelle-Espagne de 1642 à 1648 ; 
 Jeremy Sarmiento (2002-), footballeur international équatorien ; 
 Jessyca Sarmiento (1981-2020), femme péruvienne assassinée au bois de Boulogne à Paris ; 
 Mauro Sarmiento, taekwondoïste italien ;
 Pedro Sarmiento de Gamboa, explorateur espagnol du  ;
 Pedro Sarmiento, homme politique du royaume de Jean II de Castille ;
 Valeria Sarmiento (1948-), réalisatrice et monteuse chilienne.

Autres 
 Ligne Sarmiento, ligne de transport en commun ferroviaire à Buenos Aires ;
 Chemin de fer Domingo Faustino Sarmiento, chemin de fer argentin ;
 Le Club Atlético Sarmiento, club de football argentin ;
 Université nationale de General Sarmiento, université située à Buenos Aires ;
 Astéroïde (1920) Sarmiento.

Géographie de l'Argentine
Géographie du Chili
Homonymie de patronyme